Klockow – località della frazione di Blüthen del comune di Karstädt (Brandeburgo)
 Klockow – località del comune di Schönfeld (Brandeburgo)